Een verkeersweg:
N222 (België)
N222 (Frankrijk)
N222 (Nederland), zie Provinciale weg 222
N222 (Zwitserland)